El Tlacuache kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tlacuache, Miahuatlán de Porfirio Díaz, ort, 
 El Tlacuache, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar